Усть-Тарка — село, административный центр Усть-Таркского района Новосибирской области. Население Усть-Тарки — 4057 человек (2010).

Этимология 
Основано в 1752 году, как село Назарово. В 1926 году переименовано в Усть-Тарка — по расположению в устье реки Тарка (правый приток реки Омь). Название Тарка — уменьшительная форма названия реки Тара верхние течения этих рек находятся в сравнительной близости.

География 
Усть-Тарка расположена на реке Омь, у впадения в неё реки Тарка, в 509 километрах к западу от Новосибирска, в 52 километрах к северу от города Татарск, в котором расположена железнодорожная станция Татарская на Транссибирской магистрали.

История 
Основано в 1752 году как колония ссыльных Усть-Тарка при устье речки Тарки в Тарском уезде Сибирской губернии. В 1771 году насчитывалось 50 дворов и 89 колонистов. Первыми ссыльными жителями были выходцы из Малоросских губерний и Дона.

Усть-Тарка стала районным центром 17 апреля 1936 года.

Население 

В 2002 году по данным Всероссийской переписи населения в Усть-Тарке проживал 4381 человек, из них 2029 мужчин, 2352 женщины. На 100 женщин приходилось 86 мужчин.

Транспорт 
С начала 19-го века через Усть-Тарку проходит так называемый Старый Московско-Сибирский Тракт — дорога, соединявшая два столетия Москву с Сибирью (позднее с Китаем), новая же федеральная автомобильная дорога М-51 «Байкал» проложена 55 км южнее, и её пересекает дорога Усть-Тарка — Карасук.

Усть-Тарка связана автобусными маршрутами с населёнными пунктам Усть-Таркского района и городом Татарск.

Экономика 
По данным на 2007 год в Усть-Тарке высокий уровень безработицы.

Предприятия:
 ООО «Усть-Таркский молочный завод» — производство цельномолочной продукции, коровьего масла, сыра. В настоящее время (2008) в отношении завода проводится процедура банкротства, возбуждено уголовное дело.
 Хлебокомбинат Усть-Тарского райпотребсоюза — производство хлебобулочных, кондитерских изделий, безалкогольных напитков;
 ООО «Сибирский родник» — добыча и розлив минеральной воды. Деятельность приостановлена из-за отсутствия рынка сбыта продукции.

Достопримечательности и культура 
По данным на 2006 год в Усть-Тарке функционировали общеобразовательная школа, детская школа искусств, дом культуры, широкоэкранная киноустановка, две библиотеки, центральная больница.
В Усть-Тарке установлен памятник воинам-землякам в честь участников партизанского движения в годы гражданской войны и погибшим в Великой Отечественной войне.

Примечания

Литература 

Населённые пункты Усть-Таркского района
Районные центры Новосибирской области